Renshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Rubie-Renshaw (* 1992), australische Sprinterin
 Birdsey Renshaw (1911–1948), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Ernest Renshaw (1861–1899), britischer Tennisspieler
 Jack Renshaw (1909–1987), australischer Politiker
 Jean Renshaw (* 1964), britische Choreografin
 Mark Renshaw (* 1982), australischer Radrennfahrer
 Mike Renshaw (1948–2021), englischer Fußballspieler und -trainer
 William Renshaw (1861–1904), britischer Tennisspieler